Усу́шек () — деревня в составе Войниловского сельсовета Чаусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

История 
Упоминается не позднее 1633 года (в бытность Льва Сапеги могилевским старостой) как деревня Усушки в составе Горбовичского войтовства Могилевской волости в Оршанском повете ВКЛ.

Население 
 2010 год — 62 человека

Известные уроженцы 
 Синицын, Григорий Иванович (1900— 1947) советский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Войниловский сельсовет
 Чаусский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Чаусского района